Пепси-Кола Мастърс 1971 е тенис турнир, организиран на закрити хард-кортове в Париж, Франция. Това е второто издание от Мастърс Гран При, проведен между 4 и 12 декември 1971 г.

Защитаващия титлата си от предната 1970 г. Стан Смит губи срещите си в предварителната група с Илие Настасе и Ян Кодеш.

Илие Настасе печели и шестте си мача, а заедно с това и турнира.

С-З – спечелени-загубени
П-З – победи-загуби
Пр.кр. – предварителен кръг
* отказване на Бартес

Източници 
1971 Masters Singles Draw

Турнири по тенис на закрито
Турнири по тенис във Франция
Спорт в Париж
PepsiCo